Сапега, Иван:
 Сапега, Иван Богданович (около 1480—1546) — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Сапега, Иван Семёнович (около 1450—1517) — государственный деятель Великого княжества Литовского